Сельское поселение Бекетовское — сельское поселение в составе Вожегодского района Вологодской области.
Центр — деревня Бекетовская.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 1053 человека.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на севере с Ерцевским сельским поселением Коношского района Архангельской области,
 на западе с Чарозерским и Коварзинским сельскими поселениями Кирилловского района и озером Воже,
 на юге с Усть-Кубинским и Харовским районами,
 на востоке с Кадниковским и Тигинским сельскими поселениями.

История 
1 января 2006 года в составе Вожегодского района были образованы
 Бекетовское сельское поселение с центром Бекетовская, в которое вошёл Бекетовский сельсовет (ОКАТО 19 218 804),
 Липино-Каликинское сельское поселение с центром Иваньково, в которое вошёл Липино-Каликинский сельсовет (ОКАТО 19 218 812),
 Пунемское сельское поселение с центром Воскресенское, в которое вошёл Пунемский сельсовет (ОКАТО 19 218 840).
9 апреля 2009 года Бекетовское, Липино-Каликинское, Пунемское сельские поселения были объединены в Бекетовское с центром в деревне Бекетовская.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Бекетовского сельского поселения было
 в Бекетовском сельсовете — 25 населённых пунктов,
 в Липино-Каликинском сельсовете — 27 населённых пунктов,
 в Пунемском сельсовете — 14 населённых пунктов.

Согласно новому списку населённых пунктов, утверждённому в 2010 году, в Бекетовском сельсовете стало на 1 населённый пункт меньше, состав других сельсоветов не изменился.

В состав сельского поселения входят 64 населённых пункта, в том числе
63 деревни,
1 село.

 Упразднённые населённые пункты

 Населённый пункт, упразднённый в 2021 году

См. также 
 Веретье (археологическая культура)

Карты 
 Топографическая карта P-37-115,116_ Климовская
 Топографическая карта P-37-XXXIII,XXXIV_ Ухтома

Примечания 

Муниципальные образования Вожегодского района
Сельские поселения Вологодской области